pręt (mechanika)
 pręt (miara)
 pręt (wyrób hutniczy)